Чемпіонат Австрії 1963/64 () — 53-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Двадцять третій титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1963/64 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1963/64 на rsssf 

1964
Австрія
Австрія